Ženská dvouhra Internationaux de Strasbourg 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do singlové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla australská tenistka Samantha Stosurová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Cibulková.

Vítězkou se stala třetí nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, jež ve finále za 3.35 hodin zdolala slovenskou turnajovou pětku Dominiku Cibulkovou po těsném třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 7–6. 26letá ruská šampionka odvrátila dva mečboly a snížila pasivní poměr vzájemných utkání na 4–7. Jednalo se o nejdelší zápas odehrané části kalendáře WTA 2018. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour z osmnácti finálových účastí.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2018
WTA Tour 2018